,  () — многолетнее травянистое растение, вид рода  семейства . Вид назван в честь новозеландского учёного .

Ботаническое описание 
Власовидные вечнозелёные листья коричнево-медной окраски. Имеется палево-зелёный сорт. При лёгком укрытии возможно выращивание в южных областях России. Интересно смотрится у воды, среди хвойных, на фоне растений с серебристыми листьями, рядом с лиловыми, сиреневыми цветами, а также в инее и при первом снеге. Солнцелюбивый, но не очень морозостойкий вид.

На родине может достигать высоты в 60 см.

Распространение 
Родом из Новой Зеландии, но в настоящее время выращивается в садах и на клумбах и в северном полушарии, в том числе и в России.

На Северном острове он встречается редко, его можно найти к югу от Манавату. На Южном острове он встречается более широко, но не был обнаружен в Вестленде и Фьордленде. Встречается от побережья до гор (на высоте до 1000 м), растет на пляжах, по берегам озер и ручьев.

Практическое использование 
Используется как декоративное растение.

Примечания

Ссылки 

Буханана
Флора Новой Зеландии
Декоративные садовые растения
Таксоны растений, названные в честь людей